Бентон Сити има више значења:
 Бентон Сити (Вашингтон)
 Бентон Сити (Мисури)